Canals (Sant Cugat del Vallès), antiga quadra unida al municipi de Sant Cugat del Vallès.
 Canals (Costera), municipi de la Costera, al País Valencià.
 Canals (Peramea), també anomenat els Masos de Canals, fou un poble, actualment despoblat i quasi del tot desaparegut, del terme municipal de Baix Pallars, a la comarca del Pallars Sobirà.
 Canals (Sacanyet), entitat de població del municipi de Sacanyet, a l'Alt Palància.
 Canals (Tarn i Garona), municipi francès, situat a la regió de Migdia-Pirineus.
 Canals (Córdoba), municipi argentí, situat a la província de Córdoba.

Vegeu també 
 Canal